Оцеола:
 Оцеола (1804—1838) — неформальный лидер и военачальник индейского племени семинолов.
 «Оцеола» (1971) — немецкий фильм Конрада Петцольда с Гойко Митичем в главной роли. Снят по роману Майн Рида Оцеола, вождь семинолов (1858).

См. также 
 Осеола